

Cinema 
 Starchaser - La leggenda di Orin – film d'animazione di fantascienza diretto da Steven Hahn

Geografia 
 Orin – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania
 Orin – census-designated place degli Stati Uniti d'America della contea di Converse nello Stato del Wyoming